Biron kan syfta på:
 de Biron, fransk adelssläkt, se Gontaut
 Biron (kurländsk adelsätt) – kurländsk adels- och furstesläkt

Geografi

Frankrike 

 Biron, Charente-Maritime, kommun i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Biron, Dordogne, kommun i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Biron, Pyrénées-Atlantiques, kommun i regionen Nouvelle-Aquitaine,